Чеккаре́лли () — итальянская фамилия.

 Чеккарелли, Даниэла (род. 1975) — горнолыжница, олимпийская чемпионка 2002 года.
 Чеккарелли, Маурицио (род. 1948) — биолог, профессор физиологической и эстетической медицины в университете Барселоны.
 Чеккарелли, Наддо (прибл. 1330—1360) — художник, сиенская школа живописи.
 Чеккарелли, Эди (род. 1908) — американская долгожительница.